Абдулиха́т Ума́рович Абба́сов (; 30 сентября 1929 — 11 августа 1996) — советский военный моряк-подводник и военачальник, Герой Советского Союза (16.12.1981). Контр-адмирал (22.02.1983).

Биография 
Родился 30 сентября 1929 года в татарском селе Новомочалей ныне Пильнинского района Нижегородской области. С 1930 года жил в Москве. В 1942-1945 годах работал столяром в производственных мастерских ремесленного училища.

Окончив 7 классов школы, поступил юнгой в школу радиометристов ВМС, которую окончил в 1947 году. В 1947 году поступил и в 1950 году окончил Ленинградское военно-морское подготовительное училище, в этом же году начал служить на Военно-Морском Флоте. В 1950 году поступил и в 1954 году окончил 1-е Балтийское Высшее военно-морское училище подводного плавания.

Службу проходил на подводных лодках Северного флота: с ноября 1954 года по январь 1957 года командиром минно-торпедной боевой части подводной лодки «С-45», а с января 1957 года по декабрь 1958 года — помощником командира и старшим помощником командира дизельных подводных лодок «С-155» и «С-300». Член КПСС с 1956 года.

В 1958 году поступил и в 1959 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в феврале 1960 года был назначен старшим помощником командира атомной подводной лодки «К-40» проекта 658. В феврале 1962 года был назначен командиром атомной подводной лодки «К-123» проекта 705, в должности командира которой внёс большой вклад в освоение новой сложной боевой техники на всех этапах её постройки. В 1968 году окончил Академические курсы офицерского состава Военно-морской академии имени А. А. Гречко.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 декабря 1981 года за большой вклад в освоение и испытание головной атомной подводной лодки нового проекта, проявленные при этом личное мужество и отвагу, капитану 1 ранга Абдулихату Умаровичу Аббасову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В августе 1979 года был назначен на должность начальника 16-го Учебного центра по подготовке специалистов атомных подводных лодок ВМФ в Обнинске. С октября 1983 года — начальник 4-го отдела и с мая 1987 года — начальник 5-го отдела учебных центров и материально-технического обеспечения Управления боевой подготовки ВМФ. Постановлением Совета Министров СССР от 22 февраля 1983 года капитану 1 ранга Абдулихату Умаровичу Аббасову присвоено воинское звание «контр-адмирал».

В июне 1988 года уволен в отставку. Жил в Москве.

Скончался 11 августа 1996 года в Москве. Похоронен на Даниловском мусульманском кладбище в Москве.

Памятник Герою Советского Союза Абдулихату Умаровичу Аббасову установлен в родном посёлке Новомочалей Пильнинского района Нижегородской области.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Ленина
 медали СССР

Воинские звания 
 Лейтенант (20.11.1954)
 Старший лейтенант (28.12.1956)
 Капитан-лейтенант (30.12.1958)
 Капитан 3-го ранга (12.02.1962)
 Капитан 2-го ранга (9.03.1965)
 Капитан 1-го ранга (7.05.1969)
 Контр-адмирал (22.02.1983)

Примечания

Литература 
 
 Йолтуховский В. М. Знаменитые люди Северного флота. – СПб., 2012.
 Книга героев — Батырлар китабы. — Казань: Татарское книжное издательство, 2000. — 394 с. — ISBN 5-298-01001-6 (издание на русском и татарском языках)
 Полухина Т. В. и др. Военные моряки — герои подводных глубин (1938—2005). — М.; Кронштадт: Кучково поле, Морская газета, 2006.

Ссылки 
 
 Биография А. У. Аббасова на сайте «Московское татарское свободное слово».

Подводники СССР
Члены КПСС
Выпускники Высшего военно-морского училища подводного плавания
Выпускники Высших специальных офицерских классов ВМФ
Похороненные на Даниловском мусульманском кладбище